Яков Сергеевич Кулишев (, в наградных документах и списках погибших Кулешов) — гвардии лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Яков Кулишев родился 23 апреля 1913 года в рабочей семье в деревне Меньшиково Титовской волости Лихвинского уезда Калужской губернии, ныне деревня входит в Октябрьский сельсовет  Калужской области.

В 1921 году его родители Сергей Степанович и Агриппина Яковлевна решили переехать в село Юдино Петуховской волости Ишимского уезда Тюменской губернии (ныне город Петухово Курганской области).

В 1928 году Яков окончил школу-семилетку и принят на работу на Петуховский стрелочный завод. Был учеником слесаря, работал на токарном станке, вступил в ВЛКСМ. Вместе с другими передовиками Яков был направлен на строящийся Челябинский тракторный завод, где окончил курсы шофёров. После коллективизации в сельском хозяйстве был переведён токарем в Петуховскую МТС (машинно-тракторную станцию).

В 1935—1937 годах Кулишев проходил службу в танковых частях Рабоче-крестьянской Красной Армии. Демобилизовавшись, работал на Петуховском птицекомбинате. Не женат.

В июне 1941 года повторно был призван в армию. Воевал механиком-водителем танка Т-34 на Карельском фронте (Ухтинское направление). В 1942 году Кулишев окончил Горьковское танковое училище. 

С июля 1942 года на фронте. С 1 апреля по 16 июня 1944 года воевал на 2-м Украинском фронте. С 20 июня 1944 воевал на 1-м Белорусском фронте, ранен легко 26 сентября 1944 года. К январю 1945 года беспартийный гвардии лейтенант Яков Кулишев командовал взводом танков Т-34 1-го танкового батальона 47-й гвардейской танковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

47-я гвардейская танковая бригада была введена в прорыв и к 2:00 16 января 1945 года овладела городом Груйец (Груец), к 8:00 сходу овладела городом Мщонув, к 17:00 16 января 1945 года в результате обходного манёвра овладела городом Жирардув и к 18:00 17 января 1945 года вышла к окраинам города Сохачев. Взвод Кулишева неоднократно отличался в боях под Груецем и Мщонувом, уничтожив в общей сложности 4 артиллерийских орудия, 5 самоходных артиллерийских установок, 15 автомашин, 25 повозок, 12 огневых точек, более 200 вражеских солдат и офицеров.

16 января 1945 года танк Кулишева был подбит на западной окраине города Жирардув гимны  Сохачевского повята дистрикта Варшава Области Государственных Интересов Германии, ныне город — административный центр Жирардувского повята  Республики Польша. Яков Сергеевич под вражеским обстрелом чинил его, но был ранен вражеским автоматчиком. Несмотря на полученное тяжёлое ранение, он продолжал руководить действиями своего взвода и ремонтом танка, погибнув. Похоронен в городе  Мщонуве, ныне того же повята и воеводства. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии лейтенант Яков Сергеевич Кулешов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза

Перезахоронен в 1989 году в городе Жирардуве, ныне  Республики Польша.

Награды 
 Герой Советского Союза, 31 мая 1945 года:
 Орден Ленина
 Медаль «Золотая Звезда»
 Орден Отечественной войны I степени, 13 февраля 1945 года, посмертно.
 Орден Красной Звезды, 21 декабря 1944 года.

Память 
 В честь Кулишева названа улица в Петухово.
 Постановлением Совета Министров РСФСР № 3 381 от 2 ноября 1967 года средней общеобразовательной трудовой политехнической школе г. Петухово присвоено имя Героя Советского Союза, выпускника 1928 года Якова Сергеевича Кулишева.
 Мемориальная доска в Петуховской средней школе № 1, где учился, установлена 8 сентября 2015 года.
 Избирательный участок № 724 имени Героя Советского Союза Я.С. Кулишева, открыт в Петуховской средней общеобразовательной школе № 1 24 февраля 2012 года.

Примечания

Литература 
 
 Золотое созвездие Зауралья. — Курган: Парус-М, 2000. — Кн. 1.

Родившиеся в Ферзиковском районе
Персоналии:Петухово
Выпускники Благовещенского высшего танкового командного училища
Танкисты Великой Отечественной войны
Танкисты СССР
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Польше
Перезахороненные